Les  Jeux méditerranéens se sont déroulés 24 juin au  à Almeria (Espagne).

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Classements 5-8

Classements 1-4

Classement final 

2005
Jeux méditerranéens de 2005
Volley-ball en 2005
Jeux mediterraneens 2005